Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 81 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 27 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 35 стран.

Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Хасан Халмурзаев не выступал на турнире. От сборной ОКР выступал Алан Хубецов, который выбыл из борьбы за медали на стадии четвертьфинала и в утешительном поединке проиграл немцу Доминику Ресселю, который, в свою очередь, уступил в матче за бронзу австрийцу Шамилю Борчашвили. Вторую бронзовую медаль завоевал бельгиец Маттиас Кассе, победивший в бронзовом финале грузина Тато Григалашвили.

В финальный поединок вышел бывший иранский чемпион мира Саид Моллаеи, который был вынужден сменить страну из-за политической ситуации в Иране. Она требовала от спортсменов Ирана сняться с соревнований, если на пути к финалу оказывался израильский спортсмен. Его соперником в главном поединке стал японец Таканори Нагасэ, который оказался сильнее по вадза-ари и стал олимпийским чемпионом.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 16 дзюдоистов, прошедших отбор по рейтингу, в число участников вошли швед Робин Пасек, египтянин Мохамед Абделааль, три представителя Америки: пуэрто-риканец Адриан Гандия, аргентинец Эммануэль Лусенти и уругваец Ален Апрахамиян; четыре представителя Азии: Владимир Золоев из Киргизии, Дидар Хамза из Казахстана, Акмаль Муродов из Таджикистана и Насиф Элиас из Ливана; три представителя Океании: Джоштер Эндрю из Гуама, Пениамина Персиваль из Самоа и Гуго Комбо из Вануату. Также трое дзюдоистов попали на Олимпиаду по приглашению, ими стали палестинец Весам Абу Рмила, представитель Комор Хусни Таубани и Фредерик Харрис из Сьерра-Леоне. Также после перераспределения квот путёвку получил кореец Ли Сон-хо.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания